Джа́комо Бонавенту́ра (; 22 августа 1989, Сан-Северино-Марке) — итальянский футболист, полузащитник итальянского клуба «Фиорентина» и национальной сборной Италии. Ранее выступал за клубы «Аталанту», «Пергокрема», «Падова» и  «Милан».

Карьера

В клубах 
В серии A Бонавентура дебютировал 4 мая 2008 года во встрече с «Ливорно», выйдя на замену на 77-й минуте вместо Фернандо Тиссоне. В новом сезоне 2008/09 Джакомо сыграл один матч и в январе 2009-го был отдан в аренду в «Пергокрему», которая выступала в серии C. Вернувшись в «Аталанту», Бонавентура провёл один матч в сезоне 2009/10, после чего вновь был отдан в аренду в «Падову». По итогам сезона «Аталанта» вылетела в серию B и Джакомо, вернувшись, провёл сезон во втором по силе дивизионе. Затем за 3 сезона, с 2011 по 2014 год, Бонавентура в составе «Аталанты» в серии A провёл 95 матчей и забил 14 голов. Сезон 2014/15 он начал в «Аталанте», сыграл один матч и 1 сентября перешёл в «Милан». 10 сентября 2020 года подписал контракт с клубом «Фиорентина» сроком до 2022 года.

В сборных 
За юношескую сборную до 19 лет Бонавентура выступал на чемпионате Европы 2008 года. В 2009 он сыграл 5 матчей на молодёжном чемпионате мира.

31 мая 2013 года он дебютировал за национальную сборную в товарищеском матче против команды Сан-Марино, выйдя в стартовом составе.

В апреле 2014 года Бонавентура был приглашён в сборную для прохождения тестов перед определением состава команды на чемпионат мира 2014, но в окончательную заявку Джакомо не попал.

Статистика

Клубная статистика

Статистика игр за сборную

Достижения 
 «Аталанта»
 Чемпион «Серии В» (1): 2010/11

 «Милан»
 Обладатель Суперкубка Италии (1): 2016

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Пергокрема»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Фиорентина»